Es pot referir als pobles eslaus, un conjunt de pobles indoeuropeus establerts a l'est i el sud-est d'Europa;
 O bé a les llengües eslaves, les llengües parlades per aquests pobles.